Ruta Provincial 65 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 65, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 65, ruta provincial de Santa Fe, Argentina.